Oakwood puede hacer referencia a lo siguiente:

 Oakwood (condado de Cuyahoga, Ohio).
 Oakwood (condado de Montgomery, Ohio).
 Oakwood (condado de Paulding, Ohio).